Регу () — португальская фамилия и топоним. Известные носители:

 Регу, Жилберту (1881—1961) — бразильский футбольный арбитр.
 Регу, Паула (1935—2022) — португальская художница.
 Линс ду Регу, Жозе (1901—1957) — бразильский писатель.

Топоним 
 Регу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.